Uniemyśl ist der Name zweier Dörfer in Polen;

 in der Wojewodschaft Niederschlesien, Powiat Kamiennogórski, siehe Uniemyśl (Lubawka)
 in der Wojewodschaft Westpommern, Powiat Policki, siehe Uniemyśl (Police)